Alex Kōnstantinou – calciatore cipriota
 Andreas Kōnstantinou (1956) – ex calciatore cipriota
 Andreas Kōnstantinou (1980) – ex calciatore cipriota
 Andreas Kōnstantinou (1947) – calciatore cipriota
 Charīs Kōnstantinou – ex calciatore cipriota
 Giōrgos Kōnstantinou – ex calciatore cipriota
 Kōnstantinos Kōnstantinou – ex calciatore cipriota
 Kōstakīs Kōnstantinou – ex calciatore cipriota
 Marios Kōnstantinou – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Michalīs Kōnstantinou – ex calciatore cipriota
 Panos Kōnstantinou – calciatore cipriota
 Savvas Kōnstantinou – ex calciatore cipriota
 Tasos Kōnstantinou – calciatore cipriota
 Vasilīs Kōnstantinou – ex calciatore greco